Regno Unito
 Union Bridge – ponte sospeso sul Tweed che congiunge Inghilterra e Scozia
 Union Bridge – ponte di Aberdeen
 Stati Uniti d'America
 Union Bridge – città della Contea di Carroll, Maryland